Tavush (armeni Տավուշի մարզ; ) és una província situada al nord-est d'Armènia, la capital de la qual és Idjevan. Té frontera amb Geòrgia i l'Azerbaidjan.

Tavush